Thelenella är ett släkte av lavar. Thelenella ingår i familjen Thelenellaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelenella